Příjmení Hort nosí více osob:

 Edita Hortová (* 1986) – česká modelka a II. vicemiss České republiky 2004
 Daniel Hort (* 1967) – český fotbalový útočník
 Petr Hort (* 1946) – český politik
 Vlastimil Hort (* 1944) – československý a německý šachový velmistr a šachový teoretik

Zkratka hort. (nesprávně Hort.) v latinských názvech rostlin znamená hortulanorum.

Jiné významy 
 Hort (Maďarsko) – obec v župě Heves v Maďarsku